ЗМУ — аббревиатура, может означать:

 ЗМУ — Завод минеральных удобрений
 Завод минеральных удобрений КЧХК
 ЗМУ — Зимний маршрутный учёт — методика учёта численности охотничьих ресурсов.
 ЗМУ — Землеустройство (образование и наука) — специальность в ПГУАС.
 Землеустройство в России